GMI steht als Abkürzung für:

 Germania (Fluggesellschaft), (ab 2003 zeitweise auch gexx), deutsche Linien- und Charterfluggesellschaft,  Sitz in Berlin nach dem ICAO-Code
 Global Militarization Index, relative Vergleichsgröße von militärischer zu gesamtgesellschaftlicher Ausrichtung eines Landes
 Global Motors Industries, ein Fahrzeugwerk der algerischen Global Group
 Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie GmbH, eine Gründung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, betreibt Grundlagenforschung in verschiedenen Bereichen der Entwicklung, Chromosomenbiologie und Genregulation bei Pflanzen
 Groupe Mixte d'Intervention, anderer Name für GCMA
 Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas
 Guten Morgen, Internet!, YouTube-Sendung

GMI